La bataille de Tabqa peut faire référence à :
 la Bataille de Tabqa (2014) ;
 l'Offensive de Tabqa ;
 la Bataille de Tabqa (2017).